Александр Пухов:
 Пухов, Александр Александрович (род. 1959) — российский физик-теоретик, дфмн.
 Пухов, Александр Григорьевич (род. 1956) —  пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Пухов, Александр Леонидович (род. 1939) — российский авиационный инженер, Главный конструктор Ту-144ЛЛ, Ту-22М3, ктн.